Jinadasa ist der Familienname von

 Nicholas Jinadasa (* 1985), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Samantha Jinadasa (* um 1985), US-amerikanische Badmintonspielerin